Joannides ist der Familienname folgender Personen:

 E. Joannides, Pseudonym von Eduard Johnson (1840–1903), deutscher Journalist und Historiker

Siehe auch:
 Joannidis